Informàtica: Sistema obert (informàtica)
 Teoria de control: sistema obert (teoria de control), un sistema feedforward que no té cap bucle de realimentació per controlar la seva sortida en un sistema de control.
 Teoria de sistemes: Sistema obert (teoria de sistemes), procés que intercanvia material, energia, persones, capital i informació amb l'entorn.
 Termodinàmica: Sistema obert (termodinàmica), sistema en el qual la materia i energia poden entrar i sortir.

Vegeu també: codi obert.